Andrea Terenzi (1989) – giocatore di calcio a 5 italiano
 Antonella Terenzi (1965) – ex nuotatrice artistica italiana
 Augusto Terenzi, noto con lo pseudonimo di er Pompieretto (1870-1911) – poeta romanesco italiano
 Diego Terenzi (1995) – cestista italiano
 Fausto Terenzi (1950) – conduttore radiofonico italiano
 Gianfranco Terenzi (1941-2020) – politico sammarinese
 Marc Terenzi (1978) – cantante statunitense
 Roberto Terenzi (1960) – ex cestista italiano
 Terenzio Terenzi, noto anche con lo pseudonimo di Rondolino (1575-1621) – pittore e falsario italiano
 Tonhi Terenzi (1969) – ex schermidore italiano

Pagine correlate
 Terenzio (disambigua)